Мото Гран-Прі Америк 2016 року, офіційна назва Red Bull Grand Prix of The Americas — третій етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 8-10 квітня 2016 року на трасі Америк, розташованій поруч з містом Остін в США.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі в команді «Octo Pramac Yakhnich» травмованого Даніло Петруччі продовжив заміняти тест-пілот Ducati Мікеле Пірро.

Головною інтригою гонки стало питання, чи зможе хто-небудь перервати успішну переможну серію виступів на цьому етапі Марка Маркеса, який виграв усі три гонки, які до цього тут відбувались, причому в усіх стартувавши з поулу. Проте і цього разу не знайшлось такого гонщика — іспанець черговий раз був сильніший у кваліфікації, та й у самій гонці лідирував з першого кола, ставши її переможцем. Цей тріумф став для Марка другим поспіль у чемпіонаті, і він дозволив йому збільшити відрив у загальному заліку від найближчого переслідувача до 21 очка. Другим фінішував чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо, який після цього піднявся на друге місце загального заліку, третім — Андреа Янноне, для якого цей подіум став дебютним у сезоні. Колега останнього по команді Андреа Довіціозо на другому етапі поспіль був збитий іншим гонщиком, цього разу гонщиком Honda Даніелем Педросою, та не зміг фінішувати. Також у гравії фінішував Валентіно Россі, який незвично для себе допустив помилку та впав разом з мотоциклом на третьому колі.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Як і на попередньому етапі, гонка в класі Moto2 пройшла досить рівно та прогнозовано. Перемогу здобув іспанець Алекс Рінс, який стартував з поулу. Він лідирував протягом усієї дистанції, а на фініші його перевага над найближчим переслідувачем склала понад 2 секунди. Другим фінішував британець Сем Лоус, який після за підсумками етапу очолив загальний залік. Доповнив призовий подіум француз Йоан Зарко.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
Гонка у класі Moto3 теж склалась відносно прогнозовано. У ній не було численних обгонів, так приманних гонкам цього класу. Перемогу здобув досвідчений Романо Фенаті, який на фініші привіз Хорхе Наварро понад 6 секунд (для останнього цей подіум став шостим у восьми останніх гонках). Доповнив призову трійку поточний лідер чемпіонату Бред Біндер, який за підсумками Гран-Прі залишив за собою перше місце загального заліку. Несподіваний тріумфатор попереднього етапу Хайрул Ідхам Паві фінішував лише 20-им.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Америк
2016
Аргентина